Gaspard Nau Valbak est un joueur de rugby à XV jouant pour l'équipe nationale du Danemark.
En club, il joue en France au VGA Saint-Maur, en Fédérale 3.

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur danois de rugby à XV
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)